Derschka ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Derschka (* 1969), deutscher Historiker und Numismatiker
 Peter Derschka (* 1948), deutscher Unternehmer, Wirtschaftspublizist und Maler